Le vêlage peut désigner :
 le vêlage, la mise bas de la vache qui donne alors naissance à un veau ;
 le vêlage, la perte par un glacier de fragments sous forme d'icebergs.